Борода́вкин — русская фамилия; имеет женскую форму Бородавкина. Известные носители:

 Бородавкин, Александр Павлович (1919—1996) — советский учёный-историк, профессор Алтайского государственного университета.
 Бородавкин, Алексей Николаевич (род. 1950) — российский дипломат, посол.
 Бородавкин, Василий Константинович (1904—?) — советский военный деятель, Полковник (1943 год).
 Бородавкин, Иван Ефремович (1908—1994) — советский военный деятель, Генерал-майор (1954 год).
 Бородавкин, Илья Сергеевич (1908—1978) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бородавкин, Пётр Петрович (род. 1930) — советский физик, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РФ.
 Бородавкин, Сергей Матвеевич (1878—1938) — святой Русской православной церкви, мученик.

См. также 
 Бородавкино